Frontiers — восьмой студийный альбом американской группы Journey, был выпущен компанией Columbia в феврале 1983 года. Альбом достиг 2 позиции в чарте Billboard. С 1983 года в США было продано более 6 млн копий этого альбома.

Об альбоме
Frontiers вобрал в себя четыре сингла, вошедшие в топ-40 чарта Billboard: «After the Fall» (#23), «Send Her My Love» (#23), «Faithfully» (#12) и «Separate Ways» (#8), а также хит рок-радио «Chain Reaction». Для первых пяти треков альбома были сняты видеоклипы.

Диск мог бы иметь больший коммерческий успех благодаря хитовым композициям «Ask The Lonely» и «Only The Young» (они, кстати, были выпущены в качестве синглов и имели немалый успех), которые прямо перед подачей альбома в печать были заменены на менее удачные «Back Talk» и «Troubled Child» по решению менеджера группы.

Рэнди Джексон сыграл партию бас-гитары на треке «After The Fall».

В 2008 году песня «Separate Ways» прозвучала в фильме «Всегда говори „Да“», в 2010 году — в фильме «Трон: Наследие».

Список композиций

Участники записи 
 Steve Perry — вокал
 Neal Schon — гитара, бэк-вокал
 Steve Smith — ударные, перкуссия
 Ross Valory — бас-гитара, бэк-вокал
 Jonathan Cain — клавишные, бэк-вокал, ритм-гитара на треке «Back Talk»

Ссылки 
 Frontiers на discogs.com

Альбомы Journey
Альбомы Columbia Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний